Imeni Mikoyana kan syfta på:

Geografi

Armenien 

 Lukashin, ort, Armavir,

Kirgizistan 

 Kara-Balta (distriktshuvudort), Tjüj, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar